Cividate al Piano – município na província de Bérgamo, Lombardia.
Cividate Camuno –  município na província de Bréscia, Lombardia.
Cividate Malegno –  município extinto na província de Bréscia, Lombardia.

Ver também
 Cividale